Vytenė ist ein litauischer weiblicher Vorname. Die männliche Form ist Vytenis, abgeleitet von Vytas.

Personen 

 Vytenė Vitkauskaitė (* 1993), litauische Volleyball- und Beachvolleyballspielerin

Weiblicher Vorname